Viktor Svezhov (Krasnogorsk, 17 de maio de 1991) é um futebolista profissional russo que atua como meia. Atualmente joga pelo Sibir Novosibirsk.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Torpedo Moscou